Пеннапьедимонте () — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.

Население составляет 548 человек (2008 г.), плотность населения составляет 12 чел./км². Занимает площадь 47 км². Почтовый индекс — 66010. Телефонный код — 0871.

Покровителями коммуны почитаются святой Антоний, святая Бригита, святой Рокко, празднование с 16 по 19 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.pennapiedimonte.ch.it

Ссылки 
 http://www.comune.pennapiedimonte.ch.it 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/